Вайнрих () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вайнрих, Карл (1887—1973) — партийный деятель НСДАП, гауляйтер, обергруппенфюрер НСКК.
 Вайнрих, Харальд (1927—2022) – немецкий филолог и философ, историк языка и литературы.

См. также 
 Уайнрич, Эрик (род. 1966) — американский хоккеист.